

Населені пункти та їхні частини
 Любанув — село в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Любанув — село в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Любанув — частина міста Блашкі в Серадзькому повіті Лодзинського воєводства

Примітки